Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel Australian Men's Hardcourt Championships) van 1994 vond plaats van 3 tot en met 9 januari in de Australische stad Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourt­banen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide